Чемпионат мира по крикету 1975 — первый розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Англии. Победителем турнира стала сборная Вест-Индии, обыгравшая в финале австралийцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
 Восточная Африка
  Индия
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка

Стадионы

Основной раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Крикет
Чемпионаты мира в Англии
Июнь 1975 года
Спорт в Великобритании в 1975 году
1975 год в крикете